Krang (Teenage Mutant Ninja Turtles), een fictieve superschurk uit het Teenage Mutant Ninja Turtles universum
 Krang (André Manuel), een toneelprogramma van André Manuel 
 Krang (band), een Nederlandse band met daarin André Manuel 
 Krang (dialect), een woord uit de Nedersaksische dialecten met de betekenis achterstevoren, binnenstebuiten, verkeerd om, averechts, onlogisch, van de verkeerde kant